Industriespionage steht für:

 Das Ausspionieren von Unternehmen durch Nachrichtendienste, siehe Wirtschaftsspionage
 Das Ausspionieren von Unternehmen durch Konkurrenten, siehe Konkurrenzspionage